

Persone 
 Elvi Pianca – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Antonio Pianca – pittore italiano

Altro 
 Pianca – frazione di San Giovanni Bianco